Issu du conseil des ministres du , le préfet évaluateur a pour mission l’évaluation de la manière de servir des préfets au regard des missions qui leur incombent et notamment leur capacité à représenter l’État, à mettre en œuvre les politiques publiques, à animer et diriger les services déconcentrés de l’État, à déployer les facultés de conception, d'innovation et de communication aujourd'hui indispensables, ainsi qu'à maintenir l'impartialité de leur action ; son expérience professionnelle lui permet également de leur apporter appui et conseil.

Cette fonction s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de développer les outils et les méthodes d'évaluation de l'action publique et s'inscrit dans la politique de révision générale des politiques publiques (RGPP) ; la modernisation menée par le ministère de l'Intérieur lui permet de disposer d'informations sur le fonctionnement des préfectures, mais il est apparu utile de renforcer, par la mise en œuvre progressive d'une démarche d'évaluation, la capacité d'appréciation de l'action des préfets.

Ce préfet évaluateur est placé sous l'autorité directe du ministre qui arrête le programme de ses missions sur la base de ses propositions faites conjointement avec le directeur général de l'administration ; ce programme comporte des évaluations à différentes étages de la carrière et notamment des jeunes préfets demandant leur titularisation.

Administration préfectorale en France